Darklands – album dei The Jesus and Mary Chain del 1987
Darklands – singolo dei The Jesus and Mary Chain del 1987 tratto dall'album omonimo
Darklands – film del 1996 diretto da Julian Richards
Darklands – videogioco di ruolo